Зыряновский — посёлок в Свердловской области, входящий в муниципальное образование город Алапаевск.

Географическое положение 
Посёлок Зыряновский муниципального образования «муниципальное образование город Алапаевск» Свердловской области расположен в 12 километрах (по автодороге в 13 километрах) к югу от административного центра — города Алапаевск, на правом берегу реки Нейва, ниже правого притока реки Зырянка. В окрестностях посёлка находится геологический и геоморфологический природный памятник Шайтан камень.

История посёлка 
Посёлок был основан в 1888 году с началом добычи железной руды для Нейво-Алапаевского завода. Железная руда доставлялась на завод гужевым транспортом.

В 1914 году была построена узкоколейная железная дорога.

В январе 1941 года получил статус рабочего посёлка.

В 1943 году коллектив Зыряновского рудника занял 1-е место во Всесоюзном соревновании шахтеров. В 1950 году рудник был закрыт, а в 1964 году был запущен Зыряновский авторемонтный завод.

В октябре 2004 года рабочий поселок Зыряновский был отнесен к категории сельских населенных пунктов к виду поселок.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алапаевск
Бывшие посёлки городского типа Свердловской области